Прескотт () — прізвище англійського походження, особове ім'я або топонім.

Песоналії

Прізвище 

 Джон Прескотт (; 1938) — британський політик, член Лейбористської партії, віце-прем'єр уряду Великої Британії в 1997—2007 роках.
 Едвард Прескотт (; 1940) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (2004).
 Кетрін Прескотт (; 1991) — англійська акторка.
 Меган Прескотт (; 1991) — англійська акторка.

Ім'я 
 Прескотт Буш (; 1895—1972) — банкір, сенатор США від штату Коннектикут, батько 41-го президента США Джорджа Буша, дід 43-го президента США Джорджа Вокера Буша.

Топонім

Прескотт — місто, штат Аризона
 Прескотт — місто, штат Арканзас
 Прескотт — місто, штат Айова
 Прескотт — місто, штат Канзас
 Прескотт — місто, штат Орегон
 Прескотт — місто, штат Вашингтон
 Прескотт — місто, штат Вісконсин
 Прескотт — селище, штат Мічиган

Див. також 
 Прескот

Англійські прізвища